Kattenburg (Amsterdam), een van de Oostelijke Eilanden van Amsterdam
Kattenburg (Het Hogeland), een gehucht in de gemeente Het Hogeland in de provincie Groningen
Kattenburg (Druten), een straat in het centrum van Druten
Kattenburg Weenink, bedrijfskledingbedrijf in Rotterdam
Hollandia Kattenburg, kledingbedrijf in Amsterdam, tegenwoordig Falcon